Стивен Харрисон (Stephen Coplan Harrison; род. 1943, Нью-Хейвен, Коннектикут) — американский , специалист по белка́м. Профессор Гарвардского университета, исследователь Медицинского института Говарда Хьюза, член Национальной АН США (1991) и Американского философского общества (1997), иностранный член Лондонского королевского общества (2014).

Биография 
Окончил Гарвардский университет (бакалавр химии и физики, 1963) и в 1967 году там же получил степень доктора философии по биофизике. С 1971 года в штате альма-матер, с 1988 по 1992 год заведовал её кафедрой биохимии и молекулярной биологии, а с 2009 по 2012 год исполнял обязанности заведующего кафедрой биологической химии и молекулярной фармакологии её медицинской школы, ныне заведующий лабораторией молекулярной медицины в  (с 1996) и директор Центра молекулярной и клеточной динамики в Гарвардской медицинской школе (с 2002), а также именной профессор Гарварда (с 2007). На протяжении многих лет его исследовательская лаборатория была тесно связана с . Член Американской академии искусств и наук (1989), фелло Американской ассоциации содействия развитию науки (2005), ассоциированный член EMBO (2001).

Награды и отличия 
 , Гарвард (1982)
 Премия Луизы Гросс Хорвиц Колумбийского университета (1990, совместно с  и )
 ICN International Prize in Virology (1998)
  (2001, совместно с )
  for Distinguished Achievement in Infectious Diseases Research (2005)
 Gregori Aminoff Prize, Шведская королевская академия наук (2006)
 UCSD/Merck Life Sciences Achievement Award (2007)
 William Silen Lifetime Achievement in Mentoring Award (2011)
  одноимённого фонда (2015)
 Почётный доктор медицины Миланского университета (2015)
 Премия Розенстила (2018)

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20181017074433/http://crystal.harvard.edu/pages/StephenHarrison & CV

Примечания 

протеомики
Вирусологи
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Профессора Гарвардского университета
Доктора философии по биофизике
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены EMBO
Лауреаты премии Луизы Гросс Хорвиц
Лауреаты премии Розенстила
Почётные доктора университетов Италии